Fleckenkunde steht für:

 Fleckenkunde, Kunst der Fleckentfernung, siehe bspw. RAL 991 A3 #Fleckenentfernung (Detachur)
 Fleckenkunde, Synonym für Klecksographie